Labatt Tankard 2008 Men's Provincial Championships - Open Playdowns – pierwsza faza mistrzostw Wyspy Księcia Edwarda mężczyzn w curlingu, odbyła się w Montague na lodowisku Montague Curling Club, w dniach 25–28 stycznia 2008. W turnieju brało udział 18 drużyn z 5 klubów z całej prowincji, 2 kluby nie miały swoich zawodników. Aż 11 drużyn pochodziło ze stolicy Wyspy. 

Turniej rozgrywany był systemem potrójnym systemem pucharowym. W trzech rundach wyłoniono 8 zespołów, które zakwalifikowały się do turnieju finałowego – Labatt Tankard 2008 Men's Provincial Championships - Final Eight, były to drużyny:
Q1 – Cullen
Q2 – MacDonald
Q3 – Gallant
Q4 – MacFadyen
Q5 – Stevenson
Q6 – Likely
Q7 – Shaw
Q8 – MacKenzie

Drużyny

Wyniki

Runda A

25 stycznia 2008, 9:30

25 stycznia 2008, 9:30

25 stycznia 2008, 9:30

25 stycznia 2008, 13:00

25 stycznia 2008, 13:00

25 stycznia 2008, 16:30

25 stycznia 2008, 16:30

25 stycznia 2008, 16:30

25 stycznia 2008, 16:30

25 stycznia 2008, 19:30

25 stycznia 2008, 19:30

26 stycznia 2008, 16:00

26 stycznia 2008, 16:00

26 stycznia 2008, 16:00

Runda B

26 stycznia 2008, 12:30

26 stycznia 2008, 9:00

26 stycznia 2008, 12:30

26 stycznia 2008, 9:00

26 stycznia 2008, 12:30

26 stycznia 2008, 9:00

26 stycznia 2008, 19:30

26 stycznia 2008, 19:30

26 stycznia 2008, 19:30

27 stycznia 2008, 14:00

27 stycznia 2008, 14:00

27 stycznia 2008, 14:00

Runda C

26 stycznia 2008, 19:30

27 stycznia 2008, 10:30

27 stycznia 2008, 10:30

27 stycznia 2008, 10:30

27 stycznia 2008, 10:30

27 stycznia 2008, 18:00

27 stycznia 2008, 18:00

27 stycznia 2008, 18:00

28 stycznia 2008, 15:00

28 stycznia 2008, 15:00

Bibliografia 
Oficjalna strona internetowa Labatt Tankard 2008, PEI Curling Association

2008, Open
2008 w curlingu